I, i — девятая буква латинского алфавита.

I как символ в различных науках

Математика 
  — мнимая единица.
  — одна из единиц-кватернионов (вместе с 1,  и ).
  — обычное обозначение одного из ортов координатной системы (как правило, вдоль оси ) наряду с  и  (соответственно вдоль осей  и ).
  — индексная переменная, принимающая целые значения и обозначающая колонку или столбец матрицы, номер элемента последовательности или ряда и т. п., например .
  — обозначение единичной матрицы, единичного оператора.

Астрономия 
  — символ орбитального наклонения.
 I — обозначение сверхгиганта в Йеркской классификации.

Физика 
  и  — обозначения силы электрического тока.
  — обозначение момента инерции.
  и  — символы для обозначения квантового состояния с орбитальным угловым моментом, равным 6.
  — редко используемое обозначение импульса.
  — обозначение интенсивности излучения и его спектральной плотности.
  — обозначение ядерного спина в атомной физике и молекулярной спектроскопии (в ядерной физике обычно используется ).

Химия и биология 
 Иод — химический элемент, обозначается как I.
 Символ изолейцина в биохимии.
 I — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы I (мтДНК) и гаплогруппы I (Y-ДНК)

Экономика 
 i — символ процентной ставки.
 I — символ инвестиции.

Использование в названиях 
 i — операционная система фирмы IBM (IBM i), старое название — OS/400.
 І — серия русских паровозов.
 I — норвежская музыкальная группа.
 I — индийский фильм на тамильском языке.
 i — песня американского рэпера Кендрика Ламара.
 i — песня американского рэпера Lil Skies.

Сходные буквы 
 І, і — буква ряда кириллических алфавитов.
 Ї, ї — буква украинского алфавита.
 Ӏ, ӏ — «па́лочка», буква, используемая в кириллических алфавитах ряда кавказских языков.
 I, ı — I без точки, буква, используемая в алфавитах некоторых тюркских языков.
 J, j — йот, буква современной латиницы, ранее существовавшая как вариант буквы i.
 J, j — буква ряда кириллических алфавитов.
 Ι, ι — йота, буква греческого алфавита.

См. также 
 I — римская цифра 1
 I (на монетах) служил знаком монетных дворов гамбургского (на германских) и лиможского (на французских)
 I век н. э.; I век до н. э.

Примечания